James Husband ist der Name folgender Personen:

* James Husband (Fußballspieler) (* 1994), englischer Fußballspieler
 James Husband (* 1947), englischer Fußballspieler, siehe Jimmy Husband

James Husband steht für:

 James Husband (Band), ein US-amerikanisches Musikprojekt